Qatar Total Open 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2016 z cyklu Qatar Total Open rozgrywany w dniach 21–27 lutego 2016 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 818 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Katarze